Németország
Rohrdorf, település Baden-Württembergben
Rohrdorf, település Bajorországban